Hemsjö (Blekinge), een plaats in de gemeente Olofström in het landschap Blekinge en de provincie Blekinge län in Zweden
 Hemsjö (Västergötland), een plaats in de gemeente Alingsås in het landschap Västergötland en de provincie Västra Götalands län in Zweden